

П'єдмонт — місто, штат Алабама
 П'єдмонт — місто, штат Каліфорнія
 П'єдмонт — місто, штат Міссурі
 П'єдмонт — місто, штат Оклахома
 П'єдмонт — місто, штат Південна Дакота
 П'єдмонт — місто, штат Західна Вірджинія
 П'єдмонт — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 

 П'ємонт (значення)